Das Pontins Professional 1998 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1997/98. Es wurde vom 16. bis 23. Mai in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen. Es war die 25. Ausgabe des Turniers, das 1974 eingeführt worden war.

Titelverteidiger Martin Clark erreichte erneut das Finale, konnte aber kein zweites Mal gewinnen. Nach 9 Jahren kam der Sieger wieder einmal aus Wales: Mark Williams gewann das Endspiel mit 9:6.

Finalrunde 
8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Century-Breaks 
Die beiden Finalisten waren auch die einzigen beiden Spieler, denen ein Break von 100 Punkten oder mehr gelang. Mark Williams erzielte seines auch im Endspiel.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1998
1998